Cornè ima više značenja:
 Cornè, Rovigo
 Cornè, Trento